Украина.ру

 Украина.ру — сайт Фонда эффективной политики времён президентских выборов 2004 года на Украине.
 Украина.ру — российское интернет-издание, принадлежащее МИА Россия Сегодня.
 Украина.ру''' — документальный фильм 2014 года украинской журналистские Алёны Березовской.